Кюве́т () — департамент в Республике Конго. Граничит с департаментами Санга, Западный Кювет, Плато и Ликуала и с Габоном и Демократической Республикой Конго. Площадь — 48 250 км². Население на 2010 год — 152 433 человека. Плотность — 3,16 человек/км². Естественный прирост — -6,95 %. Административный центр — город Овандо.

Население 
Динамика изменения численности населения:

Административное деление 
Кювет подразделяется на 9 округов:
 Бунджи (16 015 человек).
 Луколела (21 442 человек).
 Макуа (21 910 человек).
 Моссака (25 636 человек).
 Нгоко (2866 человек).
 Нтоку (4075 человек).
 Овандо (40 174 человека).
 Ойо (17 948 человек).
 Чикапика (5978 человек).

Примечания

Ссылки 
 

Департаменты Республики Конго